Hièrocles d'Agrigent (en llatí Hierocles, en grec antic Ἱεροκλῆς), fou un militar grec, nascut a Agrigent que servia al rei selèucida Antíoc III el Gran. Després de la derrota d'Antíoc III a Batalla de les Termòpiles davant dels romans comandats per Mani Acili Glabrió l'any 191 aC, va entregar l'illa de Zacint (Zacynthus), de la que n'era governador, nomenat per Aminandre, a la Lliga Aquea.

Referències 

Militars de l'antiga Grècia